Kurne (; ) ist ein Dorf in der ukrainischen Oblast Schytomyr mit etwa 900 Einwohnern.

Das erstmals im 17. Jahrhundert erwähnte Dorf liegt südlich des Flusses Tnja (Тня), 46 km südöstlich vom Rajon- und Oblastzentrum Schytomyr entfernt, durch das Ortsgebiet führt die Europastraße 40.

Verwaltungsgliederung 
Am 1. August 2017 wurde das Dorf zum Zentrum der neugegründeten Landgemeinde Kurne (/Kurnenska silska silska hromada), zu dieser zählten auch noch die 16 in der untenstehenden Tabelle aufgelistetenen Dörfer sowie die Ansiedlung Kurne, bis dahin bildete es zusammen mit den Dörfern Beresowa Hat, Molodischne und Zwitjankadie sowie der Ansiedlung Kurne die gleichnamige Landratsgemeinde Kurne (Курненська сільська рада/Kurnenska silska rada) im Zentrum des Rajons Pulyny.

Am 12. Juni 2020 kam noch das 9 Dörfer Andrijiwka, Pawliwka Rudokopy, Scheremetiw, Selena Dibrowa, Sokoliw, Stara Rudnja, Tenkiwka und Ulaschaniwka zum Gemeindegebiet.

Seit dem 17. Juli 2020 ist sie ein Teil des Rajons Schytomyr.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Kurne Teil der Gemeinde:

Weblinks 

 Eintrag zum Ort in der Enzyklopädie der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Schytomyr
Rajon Schytomyr